Reichsgericht bezeichnet:

 das historische deutsche Reichsgericht in Leipzig

 das dem deutschen Bundesverwaltungsgericht seit 2002 dienende Reichsgerichtsgebäude
 das in der Paulskirchenverfassung vorgesehene oberste Gericht, siehe Paulskirchenverfassung #Politisches System
 Reichsgericht (Österreich), öffentlich-rechtlicher Gerichtshof (1869–1919)
 historisches Gericht Dänemarks, siehe Landsting (dänischer Reichstag) #Befugnisse
 Sammelbezeichnung für die beiden höchsten Gerichte im Alten Reich, Reichskammergericht und Reichshofrat